Il singolare dell'Estoril Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Carlos Moyá era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Juan Carlos Ferrero ha battuto in finale 7–6 (7–3), 4–6, 6–3 Félix Mantilla.

Teste di serie

  Juan Carlos Ferrero (campione)
  Tim Henman (secondo turno)
  Dominik Hrbatý (quarti di finale)
  Franco Squillari (quarti di finale)

  Andrei Pavel (semifinali)
  Michael Chang (primo turno)
  Nicolás Lapentti (primo turno)
  Albert Costa (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Estoril Open 2001
ATP Tour 2001